Karna har flere betydninger:
 Karna - et pigenavn, der er afledt af Karen
 Karna - en figur i det hinduistiske epos Mahabharata